Guamal ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Guamal (Magdalena), Municipio im Departamento Magdalena, Kolumbien
 Guamal (Meta), Municipio im Departamento Meta, Kolumbien